Кона — может означать:

Населённые пункты:
 Кона (Италия) — город в Италии.
 Кона (Мали) — город в Мали.
 Каилуа-Кона (Кона) — город (статистически обособленная местность) и туристический центр на острове Гавайи.
 Кона (аэропорт) — аэропорт у Каилуа-Кона.

Названия:
 Кофе Кона — сорт кофе, выращиваемый в районе Кона, Гавайи.
 Kona Bicycle Company — канадский производитель велосипедов.

См. также 
 Конна
 Къона — музыкальная группа из Осетии.